Lista 236 gmin w departamencie Górna Korsyka (Haute-Corse), we Francji.

 (CAB) Communauté d’agglomération de Bastia, utworzono w 2002.

Przypisy 

 gminy